Теорема Буземана о центральных сечениях — теорема выпуклой геометрии о свойствах площадей центральных сечений симметричного выпуклого тела. 

Теорема была доказана Буземаном в 1949 году, она имеет приложения в финслеровой геометрии.

Формулировка 

Предположим,  — выпуклое симметричное тело в -мерном евклидовом пространстве с центром в начале координат.
Рассмотрим тело сечений , то есть тело , ограниченное гиперповерхностью, которая образована всеми векторами вида 
 
где  — единичный вектор, 
 — гиперплоскость, проходящая через начало координат и перпендикулярная ,
а  — площадь, точнее -мерный объём.

Тогда тело  выпукло.

Следствия 

 В -мерном нормированном пространстве, область гиперплоскости минимизирует -мерную меру Хаусдорфа среди поверхностей с тем же краем.

Ссылки 

 
 

Выпуклая геометрия